Les mots caudatus, caudata et caudatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin médiéval signifiant « muni d'une queue ».

En italien et en espagnol, le mot caudata est un adjectif singulier féminin de même sens, mais employé seulement en héraldique.

Sciences et techniques 
En biologie :
 Caudata (les urodèles) est un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'âge adulte, à la différence des anoures.
 en taxonomie, les mots caudatus, caudata et caudatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales munie d'un organe ressemblant à une queue ou bien (pour les animaux) dont la queue est remarquable. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : caudatus, caudata, caudatum.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, le e caudata est la lettre e munie d'une cédille (ȩ). Cette lettre est employée en latin médiéval et dans d'autres langues comme l'ancien français, le vieil irlandais, le vieux norrois et le polonais.

Épithète spécifique